Midland může odkazovat k:

Místa 
V Austrálii:
 Midland (Západní Austrálie)

V Kanadě:
 Midland (Ontario) – město a přístav na břehu Huronského jezera

V Německu:
 Mittellandkanal – vodní dopravní kanál

V Irsku:
 Midland Region – kraj Republiky Irsko

Ve Spojených státech:
 Midland (Kalifornie)
 Midland v Kalifornii, bývalé jméno obce Midoil (Kalifornie)
 Midland (Georgie)
 Midland (Indiana)
 Midland (Louisiana)
 Midland (Maryland)
 Midland (Michigan)
 Midland (Severní Karolína)
 Midland (Ohio)
 Midland (Pensylvánie)
 Midland (Texas), největší město tohoto jména ve Spojených státech (rozlohou i počtem obyvatel)
 Midland (Virginie)
 Midland (Washington)
 Midland City (Alabama)
 Central Heights-Midland City (Arizona)
 Midland County
 Midland Township

Železnice 
 Buenos Aires Midland Railway – bývalá Brity vlastněná železniční společnost v Argentině
 Florida Midland Railroad (rozcestník)
 Midland Railroad (Massachusetts)
 Midland Railway – bývalá železniční společnost v Británii
 Midland Railway of Canada – bývalá železniční společnost ve východní Kanadě
 Midland Railway of Western Australia – bývalá železniční společnost v Západní Austrálii
 Midland (TTC) – odpočívadlo (rapid transit stop) ve Scarborough v Ontariu
 New Zealand Midland Railway Company – bývalá železniční společnost

Školy 
 Midland High School (rozcestník)
 Midland School, Los Olivos (California) – USA
 Midland School, North Branch (New Jersey) – USA
 Midlandská Universita – bývalá vysoká škola Midland Lutheran College, nacházející se ve Fremontu

Jiné použití 
 Club Ferrocarril Midland – argentinský fotbalový klub
 The Midland Bank – bývalá banka typu high street bank v Británii, nyní přejmenovaná na HSBC Bank
 Midland F1 – bývalý závodní tým Formule 1
 Midland Group – ruský konstrukční tým, vlastníci Midland F1
 Midland Holdings – jedna z největších realitních společností v Hongkongu
 Midland Radio – výrobce radiokomunikační a jiné elektrotechniky
 Midland Red – obchodní značka používaná společností Birmingham & Midland Motor Omnibus Company (BMMO)

Reference

Související články 
 Midlands (rozcestník)
 Hotel Midland (rozcestník)